Kirke vuol dire "chiesa" in danese.
 Frederiks Kirke
 Hazel Kirke
 James Kirke Paulding